Rudlin peut faire référence à :

Personnalités 

  (* 1997), joueur de football allemand.
  (1861-1928), juriste administratif allemand dans la fonction publique prussienne.

Toponyme 

 Le Rudlin, section de la commune française de Plainfaing, dans le département des Vosges.
 Cascade du Rudlin, cascade du ruisseau du Rudlin dans le massif vosgien.